Блез Куассі (фр. Blaise Kouassi, нар. 2 лютого 1975, Абіджан) — івуарійський футболіст.
 Жерве Яо Куассі  (), відоміший як Жерв́іньйо (;  27 травня 1987 року, Ан'яма, Кот-д'Івуар) — івуарійський футболіст.